Campúa puede hacer referencia a:
 José Luis Demaría López «Campúa» (1870-1936), fotógrafo español.
 José Demaría Vázquez «Campúa» (1900-1975), fotógrafo español, hijo del anterior.